La septième édition des championnats du monde de basket-ball 3×3, renommés coupe du monde de basket-ball 3×3, se déroule sous l’égide de la Fédération internationale de basket-ball à Anvers, en Belgique, du 21 juin au .

La Serbie recouvre son titre et remporte ainsi sa cinquième médaille d’or dans le tournoi masculin. Chez les femmes, la France remporte pour la première fois de son histoire la compétition.

Déroulement de la compétition 
Les 20 équipes sont réparties en quatre poules de cinq. À la fin des matches de poule, lorsque toutes les équipes ont joué contre leurs adversaires respectifs (4 matches), les équipes classées à la première place sont directement qualifiées pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées aux deuxième et troisième places passent par un match de barrage de huitième de finale.

Il n’y a pas de match de classement, seulement une petite finale pour attribuer la médaille de bronze.

Équipes qualifiées

Tournoi masculin

Phase de poule

Tableau final

Tournoi féminin

Joueuses

Phase de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Tableau final

Classement final

Médaillés

Tableau des médailles

Médaillés

Récompenses

Équipe type masculine

Équipe type féminine

Notes et références

Liens externes 
    Site officiel

2022
Basket-ball 3×3
Basket-ball 3×3 2022
Monde 3×3 2022
Basket-ball en Belgique en 2022
Sport en Belgique en juin 2022
Événement sportif à Anvers